Tantou (kinesiska: 潭头, 潭头镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i provinsen Fujian, i den sydöstra delen av landet, omkring 30 kilometer öster om provinshuvudstaden Fuzhou. Antalet invånare är .

Runt Tantou är det mycket tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Jinfeng,  km söder om Tantou. Runt Tantou är det i huvudsak tätbebyggt. 

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är oktober, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Fujian

WP:Projekt Kina